Dmitri Alexandrowitsch Kudrjaschow ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Alexandrowitsch Kudrjaschow (Fußballspieler) (* 1983), russischer Fußballspieler 
 Dmitri Alexandrowitsch Kudrjaschow (Boxer) (* 1985), russischer Boxer